Biało-Czerwoni – popularne określenie reprezentacji Polski
 Biało-Czerwoni – krakowski klub sportowy, który połączył się z Cracovią
 Biało-Czerwoni – polskie centrolewicowe ugrupowanie polityczne